Kaboom est une onomatopée.
 Kaboom! est un jeu vidéo Atari 2600.
 Kaboom est un film de Gregg Araki, sorti en 2010.
 Kaboom est un magazine consacré à la bande dessinée.
 Kaboom! est un éditeur de comics.